Lünsholz steht für:
 Lünsholz (Südheide), Ortsteil der Gemeinde Südheide, Niedersachsen
 Lünsholz, Teil des Lüßwaldes in der Lüneburger Heide, Niedersachsen
 Lünsholz (Naturschutzgebiet), Niedersachsen